God’s Plan:

 God's Plan — третий микстейп 50 Cent и G-Unit, вышедший в 2002 году, через BCD Music Group.
 «God’s Plan» — песня, записанная канадским певцом и композитором Дрейком с его мини-альбома Scary Hours вышедшая 19 января 2018 года.